Трасьерра () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Саседа-Трасьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Касерес.
 Трасьерра — муниципалитет в провинции Бадахос.